Per fontana dei Delfini si può intendere:

 Fontana dei Delfini, fontana di Catania
 Fontana dei Delfini, fontana di Cerreto Sannita, fino al 1902 ubicata a Napoli
 Fontana dei Delfini, fontana di Cortona realizzata da Ignazio Lucibello
 Fontana dei Delfini, fontana di Brindisi
 Fontana dei Delfini, fontana di Dresda
 Fontana dei Delfini, fontana di Prato
 Fontana del Delfino, fontana di Bergamo
 Fontana dei Delfini, fontana di Spoleto